Росси́йский бульвар — бульвар в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Расположен в историческом районе Сергиево. Проходит от проспекта Ленина и завершается за 7-й линией перед Красносельским шоссе.

Магистрали 

Российский бульвар граничит или пересекается со следующими магистралями:

{|
 |valign="top" width=0% |
 Интернациональная улица
 Проспект Ленина
 Советская улица
 |valign="top" width=0% |
  Российский переулок
 1-я Линия
 4-я Линия
 |valign="top" width=0% |
  7-я Линия
|}

Транспорт 

Метро:
Ближайшая станция — «Проспект Ветеранов» — приблизительно в 9 км от бульвара

Автобусы:
Остановка «Станция Сергиево»: № 229, 359, К635, К486В

Железнодорожный транспорт:
Станция «Сергиево»  в начале бульвара

Объекты
 Исторический вокзал станции «Сергиево»
 Церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость» (на пересечении Российского бульвара, Интернациональной улицы и проспекта Ленина)
 Средняя школа № 414 (Российский бульвар, 4/2)

Примечания

Ссылки 
 Список зданий Российского бульвара на архитектурной фотобазе «Домофото»